Amerikai Egyesült Államok
Rushmore-hegy, Dél-Dakota
Rushmore (Minnesota)
Rushmore (Ohio)